Монастырь Живоносного источника — ряд православных монастырей, главный храм которых посвящён иконе Божией Матери «Живоносный источник».

 Монастырь Живоносного источника (Нижний Новгород) — монастырь в Нижнем Новгороде (не сохранился).
 Монастырь Живоносного источника (Порос) — монастырь на острове Порос, в Греции.
 Монастырь Живоносного источника (Стамбул) — монастырь в Стамбуле, в Турции.
 Монастырь Живоносного источника (Дунлап) — монастырь в городе Дунлап (Калифорния), в США.

См. также 
 Храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник»